Купчинцы () — село,
Купчинецкий сельский совет,
Козовский район,
Тернопольская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 6123085601. Население по переписи 2001 года составляло 1244 человека .

Является административным центром Купчинецкого сельского совета, в который, кроме того, входит село 
Драгомановка.

Географическое положение 
Село Купчинцы находится на левом берегу реки Стрыпа,
выше по течению примыкает село Ястребово,
ниже по течению на расстоянии в 3,5 км расположено село Драгомановка,
на противоположном берегу — село Денисов.
Через село проходит автомобильная дорога .

История 
 В XII веке на этом месте существовало городище Бродилов, которое было уничтожено монголо-татарским нашествием.
 ранее 1845 года — дата основания.

Известные уроженцы, жители 
Николай Григорьевич Косарь — советский и украинский самодеятельный поэт.

Объекты социальной сферы 
 Школа.
 Клуб.
 Фельдшерско-акушерский пункт.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов.

Примечания